Energy Brands, mais conhecida pelo nome fantasia Glacéau é uma empresa privada, localizada em Whitestone, Nova Iorque. Ela manufatura e distribui vários produtos de água com sabor. Atualmente é subsidiária da Coca-Cola, tendo sido adquirida por US$ 4.1 bilhões. O artista de rap 50 Cent obtém 10% das vendas da empresa como parte de um contrato.

Ligações externas 

Marcas da The Coca-Cola Company